Als Hippodrom (, aus  und ; ) wurden in der Antike zunächst Pferderennbahnen, später bestimmte Gartenanlagen bezeichnet, siehe:
 Hippodrom (Antike).

Hippodrom ist der Name folgender einzelner Bauwerke:

Antike Pferderennbahnen:
 Hippodrom (Olympia)
 Hippodrom (Konstantinopel)

Moderne Pferderennbahnen:
 Buenos Aires: Hipódromo Argentino de Palermo
 Madrid: Hipódromo de la Zarzuela
 Montevideo: Hipódromo de Maroñas
 Niamey: Hippodrome Niamey
 Paris: Hippodrome de Longchamp
 Porto Alegre: Hipódromo do Cristal
 Vincennes: Hippodrome de Vincennes

Weitere Bauwerke:
 Hippodrom (Hamburg)
 München: Festzelt auf dem Oktoberfest
 Gainesville, Florida: Hippodrome State Theatre

Zu den Orten in Uruguay siehe:
 Barrio Hipódromo
 Hipódromo